Siedliszcze heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Siedliszcze (Powiat Chełmski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Chełmski der Wojewodschaft Lublin
 Siedliszcze (Smołdzino) (dt. Zedlerkaten), Dorf im Powiat Słupski der Wojewodschaft Pommern; siehe Gmina Smołdzino